«Зеркало, зеркало» — четвёртая серия второго сезона американского телесериала «Звёздный путь»
 «Зеркало, зеркало» — австралийско-новозеландский телесериал 1995 года.
 «Зеркало, зеркало 2» — австралийско-новозеландский телесериал 1997 года.